Premijer Liga (2017/2018) — 23. edycja rozgrywek w piłce nożnej o mistrzostwo Bośni i Hercegowiny. W rozgrywkach brało udział 12 zespołów. Sezon rozpoczął się 22 lipca 2017 roku, a zakończył się 20 maja 2018 roku. Tytułu obroniła drużyna . Królem strzelców został Miloš Filipović, który w barwach klubu  zdobył 16 bramek.

Tabela rundy zasadniczej

Tabela grupy mistrzowskiej

Tabela grupy spadkowej

Najlepsi strzelcy 

Źródło: Soccerway

Przypisy 

2017 w piłce nożnej
2018 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Bośni i Hercegowinie
2017 w Bośni i Hercegowinie
2018 w Bośni i Hercegowinie